Чималтитан има више значења:

 Општина Чималтитан (Халиско), општина у савезној држави Халиско у Мексику
 Чималтитан (Чималтитан, Халиско), насеље у савезној држави Халиско у Мексику